Мэшап (реже мешап, или мэш-ап) (от  — «смешивать») — многозначное слово.

 Мэшап (музыка)
 Мэшап (литература)
 Мэшап (веб)

См. также 
 Mash-Up